Il doppio femminile del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Alina Židkova e Tetjana Perebyjnis che hanno battuto in finale Rosa María Andrés Rodríguez e Conchita Martínez Granados 7–5, 6–3

Teste di serie

 Emmanuelle Gagliardi /  Émilie Loit (semifinali)
 Lisa McShea /  Jennifer Russell (primo turno)

 Eva Birnerová /  Olga Vymetálková (primo turno)
 Alina Židkova /  Tetjana Perebyjnis (campionesse)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2005